Dynamos FC ist der Name verschiedener Fußballvereine:

Dynamos FC (Bahamas), Verein von der Insel New Providence, Bahamas
Dynamos FC (Simbabwe), Verein aus Harare, Simbabwe
Dynamos FC (Südafrika), Verein aus Giyani, Südafrika
Dynamos FC (Namibia), Verein aus Grootfontein, Namibia